ВПБ — аббревиатура, может означать:
 ВПБ — военно-политический блок.
 ВПБ — ЗАО «АКБ "Военно-Промышленный Банк"».
 ВПБ — Внешпромбанк.